12 Angry Men puede referirse a:

 «Twelve Angry Men», episodio del programa de televisión Studio One escrito por Reginald Rose.
 Twelve Angry Men, obra de teatro escrita por el propio Rose a partir del dramático televisivo anterior.
 12 Angry Men, película dirigida por Sidney Lumet con guion de Rose, inspirada en el episodio televisivo y en la obra teatral anteriores.
 12 Angry Men, película dirigida por William Friedkin y basada en las anteriores.